The Chaser (komediegroep), een Australische satirische komediegroep
The Chaser (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
The Chaser (1928), een film uit 1928
The Chaser (1938), een film uit 1938
The Chaser (2008), een Zuid-Koreaanse film uit 2008